Феликс Кари (; 1699—1754) — французский  и .

Жил в Марселе. Был другом и коллегой Жан-Жака Бартелеми, написавшего предисловие к одной из его книг. Богатая коллекция медалей, собранная Кари, при посредничестве Бартелеми вошла в состав нумизматического кабинета Парижской национальной библиотеки. Основные сочинения Кари: сборник «Об основании Марселя», «Об истории царей Боспора Киммерийского» и «О философе Лесбонаксе из Митилен» (; Париж, 1744) и исследование «История царей Фракии и Боспора Киммерийского, прояснённая медалями» (; Париж, 1752).

Примечания

Литература 
 

Историки Франции XVIII века